Ženský biatlonový sprint na 7,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensi dne 10. února 2018. Zlatou medaili z minulých her obhajovala Slovenka Anastasia Kuzminová.

Vítězkou se stala Němka Laura Dahlmeierová, stříbro putovalo do Norska zásluhou Marte Olsbuové a bronz vybojovala Češka Veronika Vítková.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
Před závodem byly očekávány silné mrazy, které však polevily a závod byl odstartován při -6 °C. Vál však silný vítr,  který ovlivnil přesnost střelby: celkově jen 3 závodnice neudělaly žádnou chybu. Veronika Vítková rozjížděla závod pomaleji. Střelbu vleže zvládla však čistě a odjížděla z ní jen s několikavteřinovou ztrátou. V druhém kole zrychlila a přestože vstoje udělala jednu chybu, do posledního kola vyjížděla jako první s náskokem jedné desetiny vteřiny před Norkou Marte Olsbuovou. V posledním kole náskok nejdříve udržovala, ale pak nepatrně ztratila a do cíle dojela na průběžném druhém místě se ztrátou 1,6 sekund za překvapivě vedoucí Norkou. Poté však Němka Laura Dahlmeierová zastřílela jako jedna z mála čistě i druhou položku a z ní odjížděla s náskokem skoro čtvrt minuty před Vítkovou. Poslední kolo pak dokázala zajet nejrychleji a zvítězila s náskokem 24 sekund před Olsbuovou. Vítkovou na průběžném třetím místě pak ohrožovaly Italky Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová, které se po první střelbě dostaly před ní, ale v druhé udělaly jednu a dvě chyby, běžely pomaleji a tak skončily na 6. a 18. místě. Po druhé střelbě pak odjížděly za Vítkovou jen o necelých deset sekund Slovenka Paulína Fialková a málo známá Švýcarka Irene Cadurischová. I ony však běžely pomaleji a tak měla Vítková jistou bronzovou medaili. „Mně se tu líbí, vyhojují mi tu tratě. Jsem závodník extrémních podmínek a ty tu panují,“ řekla po závodě. Z dalších českých závodnic překvapila Markéta Davidová, která sice střílela pomaleji, ale udělala jen jednu chybu a solidním během obsadila konečné 15. místo. O osm míst za ní skončila vinou horšího běhu stejně střílející Jessica Jislová. Eva Puskarčíková nezasáhla celkem tři terče a dokončila na 44. pozici.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 20:15 místního času (12:15 CET).

Legenda:
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018